Дик Вальтер Харрисон (род. 10 апреля 1966, Приход Худдинге, Швеция) — шведский историк, писатель, профессор Лундского университета. Специалист по средневековью и новейшей истории.

Биография 
Дик Харрисон — сын продавца Вальтера Харриссона и секретарши Клэри Харриссон, урождённой Эрикссон. Он вырос в Стаффансторпе и с 2008 года живёт в соседнем городе Окарп, в Сконе, со своей женой Катариной, урождённой Линдберг.

После учёбы в гимназии он начал учиться в Лундском Университете и стал кандидатом философии в 1987 году, доктором философии в 1993 году, адъюнкт-профессором Лундском Университете в 1997 году, научным сотрудником Уппсальского университета в 1997—1998 годах, старшим преподавателем Линчепингского университета в 1998—2000 годах, старшим преподавателем в Лунде в 2001—2003 годах и профессором истории в Лунде 2003, установлен 10 октября. Дик Харрисон был главным редактором журнала Sveriges historia, издававшегося в 2009—2013 годах.

Избранная библиография 
 1993 — The Early State and the Towns: Forms of Integration in Lombard Italy AD 568—774  (диссертация)
 1995 — Europa i världen : medeltiden 
 1997 — Uppror och allianser: politiskt våld i 1400-talets svenska bondesamhälle 
 1998 — Skapelsens geografi 
 1998 — Age of Abbesses and Queens 
 1999 — Krigarnas och helgonens tid: Västeuropas historia 400—800 e.Kr. 
 1999 — I skuggan av Cathay: västeuropéers möte med Asien 1400—1600 
 2000 — Mannen från Barnsdale: historien om Robin Hood och hans legend 
 2000 — Stora döden: den värsta katastrof som drabbat Europa ,  (belönad med Augustpriset)
 2000 — På Klios fält: essäer om historisk forskning och historieskrivning 
 2002 — Jarlens sekel: en berättelse om 1200-talets Sverige  (utsågs till Årets bok om svensk historia)
 2002 — Karl Knutsson: En biografi 
 2002 — Sveriges historia — medeltiden 
 2003 — Harrisons historia 
 2003 — Tankar om historia 
 2003 — Historiebok för kakälskare, tillsammans med Eva Helen Ulvros 
 2005 — Förrädaren, skökan och självmördaren 
 2005 — Gud vill det! — nordiska korsfarare under medeltiden 
 2006 — Slaveri: Forntiden till renässansen 
 2007 — Slaveri: 1500 till 1800 
 2008 — Slaveri: 1800 till nutid 
 2009 — Sveriges historia: 600—1350 
 2010 — Sveriges historia: 1350—1600  (tillsammans med Bo Eriksson)
 2012 — Från en säker källa… (Sanningen om den svenska kungaskandalen åren 2010—2012) 
 2013 — 101 föremål ur Sveriges historia  (tillsammans med Katarina Harrison Lindbergh)
 2015 — Slaveriets historia 
 2016 — Ett stort lidande har kommit över oss 
 2017 — Kalmars historia 
 2018 — Englands historia. Del 1, Från forntiden till 1600 
 2018 — Englands historia. Del 2, Från 1600 till idag 
 2018 — Dalslands historia 
 2019 — Trettioåriga kriget 
 2019 — Vikingarnas historia 
 2020 — Folkvandringstid 
 2020 — Sveriges medeltid 
 2021 — Sveriges stormaktstid 
 2022 — Ondskans tid (Historiska Media, 2022)

Примечания

Ссылки 
 Officiell webbplats — Lunds universitet
 Historiebloggen — Svenska Dagbladet

Историки Швеции
Учёные по алфавиту
Родившиеся в Швеции
Выпускники Лундского университета